Сарос 114 повторювався кожні 18 років 11 днів та містив 72 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 23 липня 651 року і досягла стадії кільцеподібних затемнень 3 лютого 976 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії шістнадцять разів: від 22 червня 1210 до 1 грудня 1480 року. Стадія повного затемнення тривала від 13 грудня 1498 до 15 червня 1787 року. Серія закінчилася частковим затемненням 12 вересня 1931 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 4 хвилини 18 секунд 21 квітня 1697 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 114 на сайті НАСА

Сарос